Louis Auguste de Bourbon ist der Name folgender Personen:

* Louis Auguste I. de Bourbon, duc du Maine (1670–1736), Herzog von Maine, Sohn von Ludwig XIV.
 Louis Auguste II. de Bourbon, duc du Maine (1700–1755), Herzog von Maine und Fürst von Dombes